Arga steht für
 Arga (Fluss) in Spanien
 Arga-Muora-Sisse-Insel in Sibirien